Chiconcuac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chiconcuac de Juárez, 
 Chiconcuac, Hidalgo, Tlanalapa, 
 Chiconcuac kommun, Delstaten Mexiko, 
 Chiconcuac, Morelos, Xochitepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar